Пилес — топоним:

 Пилес () — муниципалитет в провинции Валенсия (Испания).
 Улица Пилес () — улица в Вильнюсе.
 Пилес — посёлок в Ленском районе Архангельской области России.
 Пилес — река в Архангельской области России.